Repülőgép futóműve
 Hanglemezjátszó futóműve
 Gőzmozdony futóműve
 Lánctalp

További cikk:
 Christie-féle futómű